Wisebach ist ein Gewässername:

 Wisebach (Giessen), rechter Zufluss des Giessen (zur Thur) bei Mauren, Gemeinde Berg, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Wisebach oder Ergoltinger Bach, Abschnittsname bis nach Neunkirch, Bezirk Oberklettgau, Kanton Schaffhausen des Klingengrabens, linker Zufluss der Wutach bei Oberlauchringen, Gemeinde Lauchringen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wisebach (Seegraben), rechter Zufluss des Seegrabens (zum Schwarzbach) bei Osterfingen, Gemeinde Wilchingen, Bezirk Unterklettgau, Kanton Schaffhausen

Siehe auch:
 Wiesbach